Schittek ist der Name von:

 Claudia Schittek (* 1951), deutsche Pädagogin
 Gudrun Schittek (* 1956), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Konrad Schittek (* 1946), deutscher Künstler, Autor und Unternehmer
 Norbert Rob Schittek (* 1946), deutscher Architekt, Bildhauer, Fotograf

 Schittek, deutscher Name von Sitki, Gmina Ciasna, Polen